Псюк — українське та польське () прізвище. 

 Псюк Олег Романович — український репер, засновник і фронтмен гурту «Kalush»
 Магдалена Псюк () — польська фотомодель.

Примітки

Джерела 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880—1914

Українські прізвища